Ютика може да се отнася за:
 Ютика (или Юта) – река в Русия, Ленинградска област
 Ютика – град (сити) в САЩ, щата Ню Йорк
 Ютика – 9 други града (сити) и градчета (таун) в САЩ
 Ютика – села и други селища в САЩ
 „Ютика“ – епизод (2005) от сериала „Рим“

Вижте също 
 Утика – финикийска колония в Древна Либия (днес край гр. Тунис)